15 - o ano
 15 (filme)
 Quinze - número inteiro

0015